Деревна нічна ящірка (Xantusia vigilis) — представник роду нічна ящірка родини нічних ящірок. Має 5 підвидів.

Опис 
Загальна довжина сягає 12 см. Колір шкіри сірий, оливковий, жовто-коричневий. Здатні міняти свій колір — від світло-оливкового протягом вечора до темно-коричневого протягом дня. На спині має численні чорні плямочки та цяточки у вигляді поздовжніх рядків. Має чіпкий хвіст, міцні кінцівки.

Спосіб життя 
Полюбляє пустелі та напівпустелі. Ховається серед каміння, у щілинах, під впалими деревами. Живе у великих групах. Швидко бігає та гарно лазає по скелям. Активна у присмерку та вночі, хоча може з'являтися і вдень. Харчується термітами, дрібними комахами, павуками та іншими членистоногими.

Це живородна ящірка. З кінця серпня по грудень відбувається народження молодих ящірок. Самиця народжує від 1 до 3 дитинчат розміром до 5 см.

Розповсюдження 
Мешкає у штатах Каліфорнія, Невада, Юта, Аризона (США), на півночі Мексики.

Підвиди 
 Xantusia vigilis extorris 
 Xantusia vigilis gilberti 
 Xantusia vigilis sierrae 
 Xantusia vigilis utahensis 
 Xantusia vigilis vigilis

Джерела 
 Шмальгаузен І. І. Походження наземних хребетних. М., 1964. 
 D Hillenius ea (1971). Spectrum Dieren Encyclopedie Deel 4. Uitgeverij Het Spectrum. Pagina 1440. ISBN 90 274 2097 1.
 Словник-довідник із зоології. – К., 2002.

Тварини, описані 1859
Нічні ящірки
Плазуни США
Плазуни Мексики